Пројекција (лат. -{projectio}-) може бити:

 Пројекција (психологија), један од психолошких механизама одбране.
 Пројекција (геометрија), слика једног геометријског тијела на дводимензионалној површини.
 Пројекција (алгебра), идемпотентна линеарна слика векторског простора.
 Пројекција (оптика), увећани, умањени или другачије модификовани пренос слике на пројекциону површину.
 Пројекција (информатика), избор атрибута једне релације.
 Пројекција (биологија), пренос осјећаја чула на одређено мјесто у нервном систему (моторичка пројекција).
 Пројекција (лингвистика), скуп изречених или написаних информација.
 Картографска пројекција, пренос особина дијелова земље на карту.
 Статистичка пројекција, метода прорачуна треће статистичке вриједности на основу двије остале статистичке вриједности.
 Пројекције (епизода из серије Војаџер), епизода из научно-фантастичне серије Војаџер.